

Доброславиці — село в гміні Жміґруд Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Доброславиці — село в гміні Павловічкі Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства